Grubach ist ein Ortsname

in Deutschland:
 Grubach (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Grubach (Schwendi), Gehöft im Gemeindeteil Sießen von Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Grubach (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman und Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg